Multiplekser (ang. multiplexer) – układ kombinacyjny, służący do wyboru jednego z kilku dostępnych sygnałów wejściowych i przekazania go na wyjście.
 Multipleks telewizyjny (ang. multiplex) – grupa programów telewizyjnych transmitowanych w jednym kanale częstotliwości.